Planmossor (Distichium) är ett släkte av bladmossor. Planmossor ingår i familjen Ditrichaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor